Garcia II van Congo (gestorven: M'banza-Kongo, 23 januari 1660) was tussen 1641 en 1660 koning van Kongo en tevens als slavenhandelaar een van de hoofdrolspelers in de trans-Atlantische slavenhandel.

Biografie 
Garcia II werd geboren met de naam Nkanga a Lukeni a Nzenze a Ntumba. Hij verkreeg samen met zijn broer Álvaro zijn scholing aan de Jezuïetenschool in M'banza-Kongo omstreeks 1620. Garcia wist een reputatie op te bouwen als een sluwe militaire leider, met name na 1634 toen hij en zijn broer de adolescente koning Álvaro V steunden in zijn oorlog tegen Daniel da Silva, de hertog van Mbamba. Vanwege zijn verdiensten kreeg Garcia de titel van markies van Kiova. Twee jaar later probeerde Álvaro V af te komen van Garcia en zijn broer, maar de broers wisten de strijd van de koning te winnen en lieten hem onthoofden. Hierop betrad de broer van Garcia als Álvaro VI de troon van Kongo.

Na de plotselinge dood van Álvaro VI in 1641 kwamen de edelen van koning bij elkaar om een nieuwe koning te kiezen. Als militair leider nam Garcia het heft in eigen handen en reisde hij met een leger naar M'banza-Kongo en nadat hij edelen had verjaagd riep hij zichzelf uit tot koning van Kongo. In datzelfde jaar viel de Vereenigde Oostindische Compagnie Luanda binnen dat in het bezit was van de Portugezen. Garcia II sloot vervolgens een bondgenootschap met de Nederlanders tegen de Portugezen. Ondanks zijn bondgenootschap met de protestantse Nederlanders in zijn land verbood hij ze de protestantse zending te bedrijven.

Eind 1641 werd er een wapenstilstand tussen de Portugezen en de Hollanders gesloten, maar in 1643 werden de vijandelijkheden weer hervat. In 1648 veranderde de oorlog in Congo na de komst van een Portugese vloot onder leiding van Salvador Correia de Sá e Benevides. Doordat de Nederlanders Massangano aan het belegeren waren kon Luande relatief makkelijk heroverd worden door de Portugezen. In 1649 vroeg Salvador Correia om een vredesverdrag te sluiten met Garcia II. In het verdrag stond dat al het land ten zuiden van de rivier de Bengo aan de Portugezen gegeven zou worden en dat zij het recht kregen voor de mijnen in Congo. Het verdrag werd nooit ondertekend.

De familie van de Nsudi probeerde de troon van Congo te claimen, maar Garcia II wist dit gevaar uit te schakelen met een militaire overwinning in 1657. Tot aan zijn dood in 1660 zou hij onbetwist de koning van Congo blijven.

Slavenhandel 
Tijdens het bewind van Garcia II werd er fanatiek slavenhandel bedreven door deze Congolese koning. Het bewind van Garcia II werd beschouwd als de dominante partij in de bondgenootschappen met de Portugezen en de Vereenigde Oostindische Compagnie. De Vereenigde Oostindische Compagnie moest daardoor stevig onderhandelen om slaven te verkrijgen.

Bronnen 
  &  (red.), Dictionary of African Biography. Oxford University Press, Oxford (2012). ISBN 9780195382075.
 , De Dertigjarige Oorlog : de allereerste wereldoorlog 1618-1648. Uitgeverij Omniboek, Utrecht (2018). ISBN 9789401911184.

Koning van Kongo
Congo